Kulisz (Kulisch, Kulish):
 Adam Kulisz, pseud.: Coolish (* 1966), polski wokalista, gitarzysta, harmonijkarz, kompozytor, autor tekstów
 Karol Kulisz
 Pantelejmon Kulisz (ukr.: Пантелеймон Олександрович Куліш)

Kulisch 
 Angelika Kulisch (* 1989, Milicz), polska kolarka